Deon Burton (Reading, 25 de outubro de 1976) é um ex-futebolista profissional jamaicano, atacante, disputou a Copa do Mundo de 1998.

Carreira 
Burton integrou o elenco da Seleção Jamaicana de Futebol, na Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Jogadores da Seleção Jamaicana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998